Kontamination, auch Kontaminierung, ( ‚besudeln‘) bezeichnet eine Verschmutzung, insbesondere

 unerwünschte Stoffanteile in Gemengen und Gemischen, siehe Stoffreinheit #Verunreinigung (Kontamination)
 die Verschmutzung von Grundstücken und Flächen, siehe Bodenkontamination
 Kontamination (Medizin), die Verunreinigung durch Mikroorganismen oder schädliche Substanzen
 Kontamination (Psychologie), meist unsinnige Verschmelzung von zwei oder mehr Wörtern oder Sätzen zu einer Mischform
 Kontamination (Radioaktivität), die Verunreinigung mit radioaktiven Stoffen
 Rückwärts-Kontamination der Biosphäre der Erde durch extraterrestrische Lebensformen
 Vorwärts-Kontamination anderer Himmelskörper durch irdische Lebensformen 

Kontamination beschreibt des Weiteren Phänomene in den Sprachwissenschaften:

 Kontamination, ein durch Verschmelzung von Bestandteilen zweier oder mehrerer Wörter entstandenes neues Wort, siehe Kofferwort
 einen Typ von Versprechern, bei dem Wörter oder Satzteile vermischt werden, siehe Linguistische Versprecher-Theorien
 Kontamination (Editionswissenschaft) meint, dass eine Handschrift oder anderer Textzeuge von mehr als einer Vorlage abhängt und deshalb die Merkmale mehrerer Überlieferungen aufweist (oft ohne, dass diese sicher der einen oder anderen Vorlage zugewiesen werden können)

Siehe auch:

 Dekontamination
 Kontaminant (Lebensmittel)
 Kontaminierte Normalverteilung